El Instituto Tecnológico de Matamoros (o también conocido por su sigla ITM y como TecNM campus Matamoros), es una institución pública de educación superior localizada en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Popularmente, se le conoce como Tec.

Actualmente, el TecNM campus Matamoros ofrece 12 programas educativos a nivel licenciatura y un  posgrado en las áreas de ciencias sociales y administrativas, e ingeniería. Forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM) órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública de México.

Historia

1972 
El Instituto Tecnológico de Matamoros, aunque se inicia el 2 de septiembre de 1972, tiene sus raíces desde el año de 1948 cuando los primeros dos Tecnológicos del sistema nacen como dependencias foráneas del Instituto Politécnico Nacional.

En 1957, cuando ya existían cuatro, se separan administrativamente, integrándose bajo la coordinación de la oficina de Institutos Foráneos con dependencia directa de la Secretaría de Educación Pública.

En 1959, la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, incorporadas a la Subsecretaría de Educación Técnica y Superior de la SEP se hizo cargo de los Tecnológicos.

En plena época de expansión de los Institutos Tecnológicos, en el mes de abril de 1970 durante la visita de campaña a Matamoros , el candidato a la presidencia de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, en respuesta a la petición hecha por un grupo de matamorenses comprometidos con la educación de la región, aceptó la creación de un Instituto Tecnológico regional en esta ciudad, que viniera a sumarse al progreso acelerado que ya se vislumbraba en esta región.

Un año después se integró el patronato para la construcción del Tecnológico, el cual se avocó a la recaudación de tres millones de pesos y a lograr la donación del terreno, los cuales eran los requisitos fundamentales para la autorización del proyecto.

En septiembre de 1972, en una ceremonia que marcó una nueva etapa en la cultura de nuestra ciudad, se inauguró el Instituto Tecnológico Regional de Matamoros, que temporalmente funcionaría en las aulas de la Secundaria Técnica Industrial 68.

El Tecnológico inició sus actividades con una población de 655 alumnos, 521 de nivel medio superior en cinco especialidades: Electricidad, Mecánica, Electrónica, Industrial Químico y Administración de personal.

Con 144 alumnos de nivel profesional en dos carreras de Ingeniería: que fueron Electromecánica e Industrial Química.

1973-1980 
En septiembre de [1973] se inicia el primer ciclo escolar en las instalaciones propias, localizadas en la carretera a la playa kilómetro 6.5 contando con 25 aulas, laboratorio de análisis cualitativos y cuantitativos, laboratorio de inglés, talleres de máquinas de herramientas, así como de combustión interna y las canchas de fútbol.

Construyéndose posteriormente el Laboratorio de Física y Química y los Talleres de Electricidad, de Electrónica, de Dibujo, así como el Centro de Información.

Se marcan dos pautas importantes en el aspecto académico: se implementa el sistema de créditos, planes reticulares y programas por objetivos y se inicia la carrera de Licenciatura en Relaciones Industriales.

El Instituto Tecnológico de Matamoros en plena etapa de expansión, ofrece la modalidad de Tecnológico abierto, con la finalidad de satisfacer la demanda de trabajadores con deseos de cursar una carrera técnica o profesional.

Las instalaciones tienen un importante crecimiento, satisfaciendo necesidades tanto académicas como deportivas. Dentro de estos años se inicia la carrera de Técnico en Aire Acondicionado; cambia a nivel nacional la denominación de Institutos Tecnológicos Regionales, por la de Institutos Tecnológicos, identificándose el nuestro como Instituto Tecnológico de Matamoros.

Ese año el Tecnológico ve realizado sus primeros esfuerzos con la ceremonia de graduación de la primera generación de las especialidades de: Ingeniería Electromecánica e Industrial-Químico.

Se inicia la carrera profesional de Ingeniería Civil y se dan los primeros lazos de vinculación con el sector productivo de la localidad.

Egresa la primera generación de Licenciatura en Relaciones Industriales y la segunda de Ingeniería Industrial Química, se crea la carrera de Ingeniería Industrial en Electrónica, surge el actual escudo que representa el Instituto Tecnológico de Matamoros a través de una convocatoria en la cual participaron con gran entusiasmo maestros y alumnos.

1981-1986 
Con diversos actos académicos, culturales y deportivos se festeja el X Aniversario de la fundación del Instituto y se contaba con una matrícula de 1297 alumnos: 838 en el nivel medio superior y 452 en el nivel superior se implementan cursos de actualización y superación al personal docente, así como cursos de administración y de relaciones humanas al personal docente y se obtiene el primer lugar en el concurso nacional de ciencias exactas dándole a nuestra casa de estudios proyección y prestigio nacional poniendo muy en alto a nuestra institución, también en este año también se realiza el primer Foro de Vinculación del Sector Educativo, Productivo y Sector comunidad. Así se implementan los programas por unidades de aprendizaje sustituyendo los de objetivos.

Con orgullo recordamos en esos años la revelación del mural "Historia de la Tecnología" obra del maestro Bartolomé Mongrel, el cual se aprecia hoy en la sala de usos múltiples.

En ese año se liquidan los estudios de Bachillerato como resultado de la creación de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios.

Se intensifican los programas de actualización docente en las diferentes áreas, se liquida la carrera de Ingeniería Industrial Química, abriéndose las especialidades de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial.

1987-1992 
Se inicia la liquidación de la carrera de Ingeniería Industrial en Electrónica y se ofrecen inscripciones en la carrera de Ingeniería Electrónica.

Posteriormente se crean las carreras de Licenciaturas en Informática y Contaduría, entrando a liquidación, la carrera de Licenciado en Relaciones Industriales.

En este año se llevan a cabo importantes convenios de capacitación con la Industria, a través de cursos diseñados e impartidos por maestros del Tecnológico.

El Tecnológico participa en reuniones nacionales de maestros de las distintas carreras, en las cuales se reestructuraron los planes y los programas de estudio del Sistema de Institutos Tecnológicos dando como resultado las Retículas Consolidadas.

Con el propósitos de acercarnos con la comunidad social y productiva, se crea la Casa de la Ciencia Recreativa y la organización por primera vez de la Olimpiada de Ciencias Básicas, con la participación de estudiantes de instituciones de nivel medio superior de las áreas de influencia del Tecnológico.

Se inicia el servicio de Computación Personalizada con 25 equipos ubicados dentro del Laboratorio de Computación, se construye la Plaza Tecnológico, los estacionamientos del personal y de los estudiantes y el Gimnasio-Auditorio.

La población estudiantil que existía, se incrementa después de 5 años en más del 100%, haciendo un total de 2558 alumnos únicamente del nivel profesional.

Se inicia el proceso de la Reforma Académica en los Institutos Tecnológicos, con sendas Reuniones Nacionales donde participaron con entusiasmo personal directivo y docente.

La Dirección General de Institutos Tecnológicos, implementa el programa de estímulos al Desempeño del Personal Docente, motivando a superarse académica y profesionalmente a todos los profesores del sistema.

1993-1997 
El Tecnológico de Matamoros tiene una Dirección y tres Subdirecciones, la Académica con diez Jefaturas de Departamentos; la de Servicios Administrativos, con cinco Jefaturas de Departamento; y la de Planeación y Vinculación, con siete Jefaturas de Departamento.

Se logra la dotación de un importante equipo para el análisis y control ambiental, con el propósito de fortalecer el módulo de especialidad de la carrera de Ingeniería Química y satisfacer la demanda de servicios externos del sector público, industrial y de servicios.

Se realizó en el Tecnológico de Matamoros el XIV Festival Nacional de Arte y Cultura, evento que difundió a todos los sectores de la sociedad matamorense los beneficios de la educación y la cultura mediante la expresión creativa de la bellas artes. Se logra la construcción del Módulo Académico, con 14 aulas, sala de computación, sala de usos múltiples y cubículos para maestros y oficinas. Se generan espacios en los medios masivos de comunicación de la localidad, con el propósito de dar a conocer ampliamente las actividades del plantel.

Se inicia el Programa de Calidad Total en la educación, en coordinación con el Gobierno del Estado con la participación de 45 elementos del personal de apoyo y asistencia a la educación. El plantel ofrece cursos de inglés a los alumnos en forma extracurricular, como resultados de los requerimientos del sector productivo.

El Instituto Tecnológico de Matamoros, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica que depende de la Secretaría de Educación Pública a través de Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, bajo la coordinación de la Dirección General de Institutos Tecnológicos la cual es el órgano rector que norma a los 74 Institutos Tecnológicos que existen hoy en día, así como a tres Unidades de Extensión, a dos Centros Especializados y a cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo.

1998 
El plantel ofrece cursos externos e internos en forma extracurricular, como resultados de los requerimientos del sector productivo.

Posteriormente se llevó a cabo el Proyecto de Implementación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo de cómputo a empresas e instituciones, gratuito, por parte de los alumnos de este Instituto Tecnológico de Matamoros.

Así mismo, como nueva especialidad en base al desempeño esperado de un Ingeniero Mecatrónico, se imparte la Carrera de Ingeniería Mecatrónica, encaminada con un perfil profesional en la solución de problemas de procesos y sistemas mecatrónicos.

Sistema de calidad

Misión 

El Instituto Tecnológico de Matamoros es una institución de Educación superior impulsora del desarrollo social, científico y tecnológico dedicada a formar profesionales con vocación para el trabajo, ética, creatividad y cuidado del medio ambiente, a través de la óptima administración y aplicación de los recursos, mediante el ejercicio pleno de la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación.

Visión 

Consolidarse como una institución de educación superior de vanguardia, como soporte fundamental del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo regional y del fortalecimiento de la diversidad cultural.

Valores 

Los Principales valores que la comunidad tecnológica ha establecido para guiar la vida institucional, son: espíritu de servicio, trabajo en equipo, el ser humano, la calidad, liderazgo y el alto desempeño al actuar con responsabilidad, ética, orden, cuidado del medio ambiente y perseverancia.

Políticas 

Formar parte de un sistema de educación tecnológica diversificado y flexible.

Buscar que la gestión del ITM se caracterice por su eficacia, eficiencia, calidad, innovación y competitividad.

Se establecerán mecanismos efectivos para la rendición de cuentas a la sociedad, sobre los resultados y funcionamiento del ITM.

Política de Calidad 

La organización establece el compromiso de implementar todos sus procesos orientándolos hacia la satisfacción de sus alumnos sustentada en la calidad del proceso educativo, para cumplir con sus requerimientos mediante la eficacia de un sistema de gestión de la calidad y de mejora continua, conforme la norma ISO9001-2000/NMX-CC-9001-IMMNC-200.

Objetivos 

Promover el desarrollo integral y armónico del educando en su relación con los demás, consigo mismo y con su entorno mediante una formación intelectual que lo capacite en el manejo de los métodos y los lenguajes, sustentados en los principios de identidad nacional, justicia, democracia, independencia, soberanía y solidaridad y en la recreación del deporte y la cultura que le permitan una mente y un cuerpo sanos.

Atender la demanda de educación superior, con alta calidad, a nivel nacional e internacional, en el área de la industria, los servicios y el gobierno, como forma de auspiciar el desarrollo regional.

Hacer del Tecnológico un instrumento de desarrollo, mediante una estrecha y permanente retroalimentación con los distintos sectores de la comunidad.

Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de la localidad para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, requeridos en la operación del plantel.

Compartir con la comunidad, la cultura científica, técnica, tecnológica y humanística, así como la recreación del arte y el deporte mediante los diversos foros y medios con que cuenta el Tecnológico.

Actualizar permanentemente al personal docente y administrativo para favorecer desarrollo armónico entre la comunidad tecnológica realizando a la par las reformas administrativas y organizacionales que se requieran.

Programas Educativos 
Ingenierías
 Ingeniería Ambiental
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Electromecánica
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería Química
 Ingeniería en Gestión Empresarial
 Ingeniería en Sistemas Computacionales
 Ingeniería en Tecnologías de la Información (Semipresencial)
Licenciaturas
 Licenciatura en Administración
 Contador Público

Posgrado
 Maestría en Administración Industrial (en el PNPC de CONACYT)

Instalaciones 

Actualmente el ITM cuenta con diversos laboratorios para cada una de sus carreras, como lo son:
 Laboratorio de Ing. en sistemas computacionales (también conocido como Centro de Computo)
 Laboratorio de Ing. electrónica
 Laboratorio de Ing. electromecánica
 Laboratorio de Ing. mecatrónica
 Laboratorio de Ing. industrial
 Laboratorio de ing. civil
 Laboratorio de ing. química
 Laboratorio de Ing. Ambiental

También cuenta con aulas para la impartición de clases y aulas específicas, como las salas de maestros, el gimnasio auditorio y un edificio conocido como "el templo", dentro del templo se encuentran los departamentos de:
 Recursos humanos
 Servicios escolares
 Financieros
 Comunicación y difusión
 Residencias
 Las oficinas del director y sub director(El Templo)

Nuevas instalaciones:

El día viernes 12 de agosto de 2011, fue inaugurada y entregada la nueva aula "centro de idiomas", donde se impartirán clases de diferentes idiomas, como el francés y el inglés. Esta instalación cuenta con lo último en tecnología de punta para el confort y comodidad tanto de personal como de alumnos de esta institución.

Directores 
 1972-1975
 Andrés Ortega Guzmán (†)
 1975-1976
 Ing. Sergio Octavio Villezcas
 1976-1977
 Ing. Víctor Manuel Hermosillo
 1977-1981
 Ing. José Guadalupe Ibarra Martínez
 1981-1982
 Ing. Miguel San Miguel González
 1982-1982
 Ing. Juan Fernando Solano Terrazas
 1982-1985
 Ing. Federico Barrera Treviño (†)
 1985-1988
 Ing. Juan José Espinoza Rosales (†)
 1988-1991
 Ing. Rafael Rosado Cortázar (†)
 1991-1995
 Ing. Oscar Javier Alonso Banda
 1995-1996
 Ing. David Zepeda Sánchez
 1996-2000
 Ing. Conrado Yépez Aguilar
 2000-2002
 M.C. Nicolás Baca Cisneros
 2002-2005
 Ing. Luis Manuel Ferniza Pérez
 2005-2009
 M.E. Jorge Antonio Ríos Flores
 2009-2011
 Ing. Leonel Francisco Contreras Rivera
 2011
 Lic. Ana Isabel Lerma González
 2012-2019
 Dra. Mara Grassiel Acosta González
 2019 - actualidad

Enlaces 
 Sitio Oficial del Instituto Tecnológico de Matamoros
 Sitio de Cursos en línea del Instituto Tecnológico de Matamoros
 Información sobre el ITM en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior - ANUIES

Matamoros
Matamoros
Heroica Matamoros
Instituciones educativas establecidas en 1972
México en 1972